Vang Vej (699–759) költő a Tang-dinasztia idején
 Vang Vej (1958) kínai vívó, olimpikon
 Vang Vej (1977) kínai jégkorongozónő, olimpikon
 Vang Vej (1978) kínai baseballjátékos, olimpikon
 Vang Vej (1979) kínai tollaslabdázó
 Vang Vej (1988) kínai vitorlázó, olimpikon
 Vang Vej (?) kínai úszó, rövid pályás világbajnoki ezüstérmes